Victoria Tower steht für:

 Victoria Tower (Düsseldorf), Hochhaus, siehe Victoria-Haus
 Victoria Tower (Hongkong), Aussichtsturm auf dem Victoria Peak (Hongkong)
 Victoria Tower (Liverpool), Glockenturm
 Victoria Tower (London), ein Turm des Palace of Westminster
 Victoria Tower (Stockholm), Hochhaus

Siehe auch:
 Victoria Towers
 Victoria-Turm